Jared Montz
Luke Montz
Montz (Luisiana)

Desambiguação